Э́нтин — еврейская матронимическая фамилия.

Известные носители 
 Энтин, Владимир Львович (род. 1950) — российский юрист, эксперт ЮНЕСКО.
 Энтин, Герман Ильич (род. 1941) — советский и российский актёр, режиссёр, сценарист.
 Энтин, Давид Абрамович (1888—1957) — генерал-майор, доктор наук, профессор.
 Энтин, Даниэл (1927—2017) — директор Нью-Йоркского музея им. Н. К. Рериха.
 Энтин, Лев Матвеевич (род. 1928) — советский и российский юрист, доктор юридических наук, профессор.
 Энтин, Марк Львович (род. 1955) — российский дипломат, юрист.
 Энтин, Юрий Сергеевич (род. 1935) — русский поэт, драматург, сценарист, автор песен.

Также 
 Энтин (814—891) — японский монах, патриарх школы тэндай-сю, глава направления Дзимон-ха.